Новосибирская православная духовная семинария — высшее специальное учебное заведение Новосибирской епархии Русской православной церкви, готовящее священнослужителей.

Расположена в городе Обь, пригороде Новосибирска.

История 
История появления Новосибирской духовной семинарии тесно связана с Новосибирским Свято-Макарьевским православного богословским институтом (НСМПБИ), основанным в 1995 году. В 2007 году в НСМПБИ было открыто дневное отделение пастырского факультета с обучением по программе духовной семинарии.

Определением Священного синода РПЦ от 27 мая 2009 года дневное отделение пастырского факультета НСМПБИ преобразовано в Новосибирскую православную духовную семинарию. В том же году при семинарии открыт сектор заочного обучения. Семинария размесилась в бывшем доме офицеров: "30-х годах прошлого столетия это было летное училище – здесь учили, как тогда говорили, «сталинских соколов». Потом летное училище переделали под гарнизонный Дом офицеров. В 90-е годы здание оказалось никому не нужным, им никто не занимался, в результате чего оно подверглось разграблению… А потом и вовсе произошел пожар. Печальное было зрелище: обгоревшие стены, обшарпанная штукатурка"

Летом 2012 года состоялся первый выпуск семинарии

Ректоры 
 Тихон (Емельянов) (27 мая 2009 — 26.2.2019)
 Никодим (Чибисов) (26.2.2019 по 17.10.2019)
 Протоиерей Павел Кизюн (с 17. 10. 2019)

Примечания

Ссылки 
 http://orthedu.ru/seminar/index.htm 
 https://web.archive.org/web/20111125002159/http://dsnsk.ru/history.html

Новосибирская духовная семинария